Adelsståndet kan syfta på:

Adelsståndet i Sverige – under ståndssamhällets tid den kollektiva benämningen på den svenska adeln
Adelsståndet i Finland – en politisk gruppering med representation vid lantdagen i Storfurstendömet Finland mellan 1809 och 1906
 Andra ståndet – den grupp inom ståndsväsendet i europeisk historia som representerade adeln

Se även
Adel – en av börd överordnad samhällsgrupp
 Adeln i Danmark
 Adeln i Norge
 Adeln i Frankrike
 Adeln i Europa
 Riksstånd – kamrarna i de från medeltiden härstammande, på ståndsprincipen grundade riksförsamlingarna
Ståndssamhälle – ett samhälle där olika sociala grupper skiljer sig från varandra genom juridiskt fastställda rättigheter och skyldigheter